Slovenija:
 Šentrupert (Braslovče, Slovenija), naselje u sastavu općine Braslovče
 Šentrupert (Laško, Slovenija), naselje u sastavu općine Laško
 Šentrupert, naselje i središte istoimene općine Šentrupert